Lucas Pouille ha vinto la prima edizione del torneo battendo Aljaž Bedene in finale con il punteggio di 6-3, 6-1.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Lucas Pouille (campione)
  Ivo Karlović (quarti di finale)
  Fabio Fognini (secondo turno)
  Fernando Verdasco (quarti di finale)

 Gilles Simon (primo turno)
 Paolo Lorenzi (semifinale)
 Viktor Troicki (secondo turno)
 Diego Schwartzman (primo turno)

Wildcard 

  Fabio Fognini (secondo turno)
  Márton Fucsovics (secondo turno)

 Marsel İlhan (ineleggibile)

Qualificati 

  Aljaž Bedene (finale)
  Laslo Đere (semifinale)

 Bjorn Fratangelo (secondo turno)
 Maximilian Marterer (primo turno)

Lucky loser 

  Marius Copil (primo turno)
  Evgenij Donskoj (primo turno)

 Serhij Stachovs'kyj (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Gazprom Hungarian Open 2017